Els pancrustacis (Pancrustacea) són un clade proposat per comprendre tots els crustacis i hexàpodes. Aquesta agrupació és contrària a la hipòtesi dels atelocerats en la que els miriàpodes i hexàpodes són un clade i els crustacis estan més allunyats d'ells. El tàxon monofilètic dels pancrustacis està recolzat per nombrosos estudis moleculars, en els que els crustacis esdevenen un grup parafilètic amb els insectes (el que significa que els insectes han derivat d'avantpassats crustacis). Agrupa els clades Oligostraca i Altocrustacea.

Cladograma 
Relacions filogenètiques entre els principals grups d'artròpodes, segons les anàlisis de l'ADN mitocondrial. Els tàxons en rosa són parts del subfílum tradicional dels crustacis.

Referències